Гаал:

 Гаал (Суд 9:26; отвержение, отвращение) — сын Еведа и глава восстания жителей Сихемских против их царя Авимелеха.
 Гаал, Арон (род. 1952) — венгерский поэт, переводчик, издатель.
 Гаал, Миклош — венгерский футболист.
 Гаал (певец) — норвежский певец.
 Гай Гаал и Рада Гаал — персонажи книги Стругацких «Обитаемый остров».

Примечания